Osoby:
 Roger Zelazny – amerykański pisarz science-fiction i fantasy
 Agnieszka Franków-Żelazny – dyrygent, muzyk, biolog, kierownik Chóru Filharmonii im. W. Lutosławskiego we Wrocławiu
 Ernest Żelazny – arcyksiążę Styrii, Karyntii i Krainy
 Fryderyk II Żelazny – Fryderyk II Hohenzollern – margrabia brandenburski 
 Henryk V Żelazny – książę żagański
 Jan II Żelazny (Raciborski) – książę raciborski
 Mirosław Żelazny – filozof, etyk i estetyk, profesor UMK
 Roman Żelazny – polski fizyk, Prezes Państwowej Agencji Atomistyki w latach 1989–1992
 Teresa Żelazny – psycholog, pierwsza Naczelniczka Harcerek Związku Harcerstwa Polskiego rok założenia 1918
 Zdzisław Badocha ps. „Żelazny” – żołnierz Armii Krajowej
 Edward Taraszkiewicz ps. „Żelazny” – żołnierz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, komendant oddziału WiN Obwodu Włodawa

Tytuły:
 Żelazny Jan – baśń braci Grimm
 Żelazny Jan – książka Roberta Bly
 Żelazny Jan – film z 2011 roku

Inne:
 Żelazny Most – wieś położona w województwie dolnośląskim
 Grupa Akrobacyjna Żelazny –  polski, cywilny zespół akrobacji lotniczej
 Krzyż Żelazny – najwyższe niemieckie odznaczenie wojskowe
 List żelazny – specjalny dokument (glejt) zapewniający oskarżonemu pozostawanie na wolności do czasu prawomocnego ukończenia postępowania
 Żelazny Most – największy w Europie zbiornik odpadów poflotacyjnych należący do KGHM Polska Miedź SA
 Związek Żelazny Wilk – litewska paramilitarna organizacja faszystowska działająca w latach 30